De CECAFA Cup 1982 was de 10e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 13 tot en met 27 november 1982 en werd gehouden in Oeganda. Kenia won het toernooi voor de derde keer in de geschiedenis door in de finale Oeganda na strafschoppen te verslaan (1–1). Zimbabwe werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1982 op rsssf

Voetbal in 1982
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda